Архона () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-де-Хаэн. Занимает площадь 158 км². Население — 5807 человек (на 2010 год). Расстояние — 44 км до административного центра провинции. Расстояние до столицы (Мадрид) составляет примерно — 278 км.

Население

Известные уроженцы 
1194 - Мухаммад I, эмир Гранады.

Примечания

Ссылки 
 Portal Arjonero
 Foro La Otra Arjona
 Concejalía de Juventud
 Foro Urgavo cofrade

Города Хаэна
Муниципалитеты Хаэна